Generic Framing Procedure  – protocollo di multiplazione trasmissiva
Green Fluorescent Protein  – proteina fluorescente verde utilizzata come marker